HNW est un sigle qui peut désigner :
 harsh noise wall, un sous-genre extrême de la musique bruitiste qui consiste en un mur de son monotone, sans variations.

Hnw est un nom propre qui peut désigner :
 , plusieurs entités de l'Égypte ancienne.